Michalak ist der Familienname folgender Personen:

 Aneta Białkowska-Michalak (* 1977), polnische Kanurennsportlerin
 Andrzej Michalak (* 1959), polnischer Radrennfahrer
 Christian Michalak (* 1976), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Sänger
 Eugeniusz Michalak (1908–1988), polnischer Radrennfahrer
 Frédéric Michalak (* 1982), französischer Rugby-Union-Spieler
 Hans-Georg Michalak (* 1924), deutscher Handball- und Fußballtorwart
 Johannes Michalak (* 1967), deutscher Psychologe
 Lechosław Michalak (* 1956), polnischer Radrennfahrer
 Theresa Michalak (* 1992), deutsche Schwimmerin
 Tim Michalak (* 1973), deutscher Historiker, Germanist, Lektor und Autor
 Tomasz Michalak (1940–1986), polnischer Geiger und Dirigent

Siehe auch:
 Michalk
 Michalek